Esta é uma lista de países por índice de mortalidade infantil. Os números são da revisão de 2011 do relatório de perspectivas da Organização das Nações Unidas por médias de cinco anos de idade e do CIA World Factbook de 2012.

A taxa de mortalidade infantil (TMI) é o número de mortes de crianças menores de um ano de idade em um determinado ano por 1.000 nascidos vivos no mesmo ano. Esta taxa é frequentemente utilizada como um indicador do nível de saúde de um país. A taxa mundial atual de mortalidade infantil é de 49,4, segundo as Nações Unidas e 42,09 de acordo com o CIA World Factbook.

De acordo com uma pesquisa do IBGE, com dados de 2010, a mortalidade infantil do Brasil é de 15,6 mortes por 1000 nascimentos, sendo que a menor taxa naquele ano foi verificada em Santa Catarina (9,2 mortes por 1000 nascimentos), e a maior em Alagoas (30,2 mortes por 1000 nascimentos). Ainda em 2010, entre as regiões do país, a Região Sul era com a menor taxa de mortalidade infantil naquele período (10,1 mortes por 1000 nascimentos), e a maior era verificada na Região Nordeste (23,0 mortes por 1000 nascimentos).

Nota: As tabelas podem ser ordenadas alfabética ou quantitativamente com o ícone

Ver também 
Lista de países por Índice de Desenvolvimento Humano

Mortalidade infantil
Mortos por país